De FIM MotoGP Rookies Cup 2013 was het zevende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 14 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 20 april op Circuit of the Americas verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 29 september op Motorland Aragón verreden.

De Tsjechische rijder Karel Hanika behaalde dit seizoen de titel.

Kalender 

In vergelijking met het seizoen 2012 is de kalender met 2013 op een aantal plaatsen gewijzigd. De races in Portugal zijn van de kalender verdwenen, in plaats daarvan startte het seizoen dit jaar in de Verenigde Staten. Ook werden de races in het Verenigd Koninkrijk dit seizoen pas later in het seizoen verreden.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2013
Motorsport in 2013